Husby Sogn henviser til flere artikler:

 Husby Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Holstebro Kommune (tidligere Ulfborg-Vemb Kommune) og i Ringkøbing Provsti
 Husby Sogn (Middelfart Kommune) – et sogn i Middelfart Kommune (tidligere Ejby Kommune) og i Middelfart Provsti
 Husby Sogn (Sydslesvig) – et sogn i det nordlige Angel i Sydslesvig